Агва де Серо има више значења:
 Агва де Серо (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Серо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику